
Die Ghana Premier League 2016 ist die 56. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 20. Februar 2016 mit dem Spiel West African Football Academy SC gegen Asante Kotoko SC (2:0) eröffnet und endet voraussichtlich am 18. September 2016 mit dem 30. Spieltag. Nachdem die Capital Bank (bis zur Umbenennung im Dezember 2015 unter dem Namen „First Capital Plus Bank“) ihren Sponsoringvertrag mit der Ghana Football Association gekündigt hatte und Verträge mit Vodafone und Mobile Telephone Networks (MTN) nicht zustande gekommen waren, wurde die Saison ohne Namenssponsor ausgetragen.

Statistiken

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ghana Football Association: Premier League. In: ghanafa.org, abgerufen am 18. Juni 2016 (englisch).
 José Batalha: Ghana 2016. In: rsssf.com (2. Juni 2016), abgerufen am 18. Juni 2016 (englisch).

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016